|}
|}
De G2512 of Fujin Expressway is een autosnelweg in de Volksrepubliek China. De weg loopt van Fuxin naar Jinzhou. De naam Fujin is een porte-manteau van de eindpunten Fuxin en Jinzhou. De G2512 is 117 kilometer lang en loopt door de provincie Liaoning.

2512